Onderdistrict in Indonesië
 Simpang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Simpang (Bakongan Timur), een plaats in het regentschap Zuid-Atjeh in de provincie Atjeh, Sumatra
 Simpang (Glumpang Tiga), een plaats in het regentschap Pidie in de provincie Atjeh
 Simpang (Kaway XVI), een plaats in het regentschap West-Atjeh in de provincie Atjeh
 Simpang (Paya Bakong), een plaats in het regentschap Noord-Atjeh in de provincie Atjeh
 Simpang (Berbak), een plaats in het regentschap Tanjung Jabung Timur in de provincie Jambi,Sumatra 
 Simpang (Cibalong), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Simpang (Cikajang), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Simpang (Pasirkuda), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Simpang (Takokak), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Simpang (Wanayasa), een plaats in het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java
 Simpang (Pariaman Selatan), een plaats in het regentschap Pariaman in de provincie West-Sumatra
Anders
 Simpang (Singapore), een wijk in de North Region van Singapore